

Geografia
 Lindstrøm Peak – montagna antartica

Persone
 Lindstrøm – musicista norvegese
 Jesper Lindstrøm – calciatore danese
 Martin Lindstrøm – scrittore danese
 Merethe Lindstrøm – scrittrice e musicista norvegese

Pagine correlate
Lindstrom
Lindström